Пензенская митрополия — митрополия Русской православной церкви в административных границах Пензенской области.

История создания 
Образована решением Священного Синода Русской православной церкви 26 июля 2012 года.

Главой митрополии назначен правящий архиерей Пензенской и Нижнеломовской епархии.

Состав митрополии 
Пензенская митрополия включает в себя 3 епархии:

Пензенская епархия 
Территория: Бессоновский, Городищенский, Каменский, Мокшанский, Нижнеломовский, Пензенский и Шемышейский районы Пензенской области

Кузнецкая епархия 
Территория: Иссинский, Камешкирский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Неверкинский, Никольский и Сосновоборский районы Пензенской области

Сердобская епархия 
Территория: Башмаковский, Бековский, Белинский, Вадинский, Земетчинский, Колышлейский, Малосердобинский, Наровчатский, Пачелмский, Сердобский, Спасский и Тамалинский районы Пензенской области.

Митрополиты 
 Вениамин (Зарицкий) (26 июля 2012 — 25 декабря 2013)
 Серафим (Домнин) (с 25 декабря 2013 года)

Примечания

Ссылки 
 Пензенская митрополия  на официальном сайте Русской православной церкви

 
Митрополии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2012 году
Появились в 2012 году в России
2012 год в Пензенской области
2012 год в религии